Cikupa kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cikupa (ort i Indonesien), Jawa Barat, 
 Desa Cikupa, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar